De Grand Prix-wegrace van Italië 2013 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 2 juni 2013 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Italië